Pfarrkirche Sankt Florian steht für:
 zahlreiche Kirchen des Hl. Florian von Lorch, siehe Florianikirche
nach dem Ort:
 Stiftsbasilika Sankt Florian (Mariä Himmelfahrt), in Sankt Florian bei Linz, Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Florian am Inn (Hl. Florian von Lorch), Oberösterreich

Siehe auch: 
 Pfarrkirche Groß Sankt Florian
 Sankt Florian – ein Überblick